Michael Cassidy (1837-1907) – amerykański żeglarz i żołnierz
 Michael Cassidy (ur. 1937) – kanadyjski polityk
 Michael E. Cassidy  (ur. 1955) – amerykański polityk
 Michael Cassidy (ur. 1983) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny.

Zobacz też